Republiken Kina kan syfta på:

Republiken Kina, även kallat Taiwan, statsbildning omfattande Taiwan, Kinmen, Matsuöarna, etc. (sedan 1949)
Republiken Kinas regering, Republiken Kinas regering enligt 1947 års konstitution (sedan 1949)
Republiken Kina (1912–1949), statsbildning omfattande fastlandskina (1912-1949), och Taiwan (1945-1949)
Republiken Kinas provisoriska regering (1912), kinesisk regering (1912)
Beiyang-regeringen, kinesisk regering (1913-1928)
Nationalistregeringen, kinesisk regering (1928-1948)
Republiken Kina, japanskkontrollerad lydstat under andra kinesisk-japanska kriget (1937-1945)
Republiken Kinas provisoriska regering, japanskkontrollerad lydregering i Kina (1937-1940)
Republiken Kinas ombildade nationella regering, japanskkontrollerad lydregering i Kina (1940-1945)

Se även
Kina (olika betydelser)
Taiwan (olika betydelser)